Зелёнополянский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Зелёная Поляна.

История 
5 сентября 2014 года Закон Алтайского края № 59-ЗС Зелёнополянский сельсовет и Марковский сельсовет объединены в Зелёнополянский сельсовет с административным центром в селе Зелёная Поляна.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 626 человек, в том числе 304 мужчины и 322 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района